Mauritia (palm), plantengeslacht
 Mauritia (slak), slakkengeslacht